Medialuna Monumental puede referirse a las siguientes medialunas de rodeo chileno:

Medialuna Monumental de Rancagua.
Medialuna Monumental de San Carlos.

Estas dos medialunas son las que tienen más capacidad de público de todo Chile.